Les Quinctii Capitolini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Quinctii. Ils apparaissent aux .

 Titus Quinctius Capitolinus Barbatus, consul en 471, 468, 465, 446, 443 et 439 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Capitolinus Barbatus, fils du précédent, consul en 421 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Capitolinus Barbatus, fils ou même homme que le précédent, tribun consulaire en 405 av. J.-C. ;

 Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, tribun consulaire en 388, 385 et 384 av. J.-C., maître de cavalerie en 385 av. J.-C. et dictateur en 380 av. J.-C. ;
 Lucius Quinctius Cincinnatus Capitolinus, tribun consulaire en 386, 385 et 377 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Cincinnatus Capitolinus, tribun consulaire en 368 av. J.-C. ;
 Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus, dictateur en 361 av. J.-C., maître de cavalerie en 360 av. J.-C. et consul en 354 et 351 av. J.-C.

Capitolinus signifie « du Capitole ».